CNIP ist die Abkürzung für:
 Calling Name Identification Presentation, ein teilnehmerbezogenes Leistungsmerkmal in öffentlichen Telefonnetzen
 Centre national des indépendants et paysans, eine französische politische Partei
 Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle, ein Schweizer Berufsbildungszentrum des Kantons Neuenburg
 Ciskei National Independence Party, Partei von Ciskei

CNIP